Kimberley (Cabo Setentrional)
Kimberley (Colúmbia Britânica)
Kimberley (Austrália Ocidental)

Desambiguações de topônimos